ISRE steht für:
 Istituto superiore regionale etnografico, ethnografisches Forschungsinstitut auf Sardinien
 International Society for Research on Emotion, Forschungsorganisation zu emotionaler Intelligenz
 International Standards on Review Engagements, Standards zum Vorgehen von Wirtschaftsprüfern bei prüferischen Durchsichten

Abkürzung